

Geografia 

Dong Xuan — centro comercial da cidade de Hanói, capital do Vietnã
Xuan Loc — distrito da província de Dong Nai, no sudeste do Vietnã

História e mitologia 
Xuan de Han — imperador chinês da dinastia Han de 74 a.C. a 49 a.C.
Xuan Nu — na mitologia chinesa, a deusa que ajudou Huangdi a subjugar Chi You, ensinando-lhe as estratégias do militarismo.

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia